Graz-Eggenberg steht für:
 Eggenberg (Graz),  14. Grazer Stadtbezirk
 eine historische Herrschaft, siehe Schloss Eggenberg (Graz)
 eine evangelische Pfarrgemeinde, siehe Christuskirche (Graz)
 das Mutterhaus der Grazer Schulschwestern (Franziskanerinnen), siehe Institut der Schulschwestern zu Graz